Leppla ist der Familienname folgender Personen:

 August Leppla (1859–1924), deutscher Geologe
 Ruth Leppla (* 1948), deutsche Politikerin (SPD)